27 км, 27-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.; по ним названы населённые пункты на месте развития ж. д. инфраструктуры

 населённые пункты
 27 километр — посёлок в Мурманской области. Входит в городской округ город Мончегорск.
 27 км — разъезд, Григорьевский сельсовет Соль-Илецкого района Оренбургской области.
 Казарма 27 км — населенный пункт в составе Нытвенского городского округа в Пермском крае.
 объекты железнодорожной инфраструктуры

Грузия 
27 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Грузинская железная дорога. Код 577539.

Казахстан 
 27 км — пассажирская платформа, Казахская железная дорога. Код 706944
 27 км — пассажирская платформа, Казахская железная дорога. Код 673257.

Россия 
 27 км — пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Нижегородская область). Код 266048.
 27 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Удмуртская Республика). Код 256614
 27 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Мурманская область). Код 255332
 27 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 860282
 27 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Омская область). Код 832634
 27 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Новосибирская область). Код 851993.
 27 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Ульяновская область). Код 644644
 27 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога(Волгоградская область). Код 613025.
 27 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 016352
 27 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 772978
 27 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 510810
 27 км, площадка 27 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Орловская область). Код 217747.
 27 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, железная дорога (Самарская область). Код 638747.
 27 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Республика Карелия). Код 012775.
 27 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 297258.
 27 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 053510.
 27 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 290564.

Украина 
 27 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 457233
 27 км — платформа, Нежинский район Черниговской области, Южная железная дорога. Код 428724.
 27 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Харьковская область). Код 444375
 27 км — разъезд, Южная железная дорога (Полтавская область). Код 427914.
 27 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 457178.